Дромазавры  — парафилетическая группа терапсид-аномодонтов, представители которой жили в среднепермской эпохе. Были небольшими, с изящными лапами и длинными хвостами. Черепа были короткими, а глазницы — крупными.

Одно время дромазавры считались крупной базальной группой аномодонтов наряду с инфраотрядом венюковиоидей (Venyukovioidea). В состав группы включали роды Galepus, Galechirus и Galeops. Все они обитали на юге Африки.

Ниже представлена кладограмма, основанная на публикациях Modesto & Rubidge (2000), Liu et al. (2009), Cisneros et al. (2011):

См. также 
 Бисериденс
 Дицинодонты

Примечания 

Аномодонты
Синапсиды пермского периода
†